Ziegelklinge (von Klinge „kleines Kerbtal“) ist der Name folgender geographischer Objekte in Baden-Württemberg:

Orte:
 Siedlung Ziegelklinge, Wohnsiedlung im Bauhausstil in Heslach, kreisfreie Stadt Stuttgart

Täler:
 Ziegelklinge (Großer Goldersbach), rechtes Bachtal zum Großen Goldersbach Im Schönbuch am Ziegelweiher, Gemeinde Ammerbuch, Landkreis Tübingen
 Ziegelklinge (Nesenbach), linkes Bachtal zum Nesenbach in Heslach, kreisfreie Stadt Stuttgart
 Ziegelklinge, Oberlauftal des Ziegelbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst in Bächlingen, Stadt Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall

Siehe auch:
 Ziegelbach (Begriffsklärung) 
 Ziegelgraben